Manole este un nume românesc, folosit atât ca prenume, cât și ca nume de familie care se poate referi la:

Meșterul Manole

Prenume 
Manole Aldescu
Manole Marcus

Nume de familie 
Leonard Manole
Mădălina Manole
Viorel Manole

Altele 
Manole, colaborator al Securității

Vezi și 
 Manolescu (nume de familie)
 Manoleasa (dezambiguizare)

Nume de familie românești